Linprun oder auch Linbrunn ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Linprun (1837–1915), Richter 
 Benjamin von Linprun (* 1973), Architekt
 Hans von Linprun (1907–1978), Maler 
 Johann Georg Dominicus von Linprun (1714–1787), Kurfürstlicher Oberlandesgerichtsrat
 Maximilian von Linprun (1838–1909), bayerischer Generalmajor